«RAF» o «Raf» té aquests significats:
 Història contemporània: la Rote Armee Fraktion, organització armada d'extrema esquerra alemanya de la dècada de 1970 i 1980; vegeu Fracció de l'Exèrcit Roig.
 Història militar: la Royal Air Force, la Força Aèria del Regne Unit; vegeu Royal Air Force.
 Biografies: Raf és el pseudònim de l'autor d'historietes Joan Rafart i Roldán.